__БЕЗКН__

-{Promenada}- је тржни центар у Новом Саду. Отворена је 15. новембра 2018. године у Булевару ослобођења као највећи тржни центар у Војводини, а налази се у власништву -{NEPI Rockcastle}-. Трећи је тржни центар по величини у Србији, док су испред њега -{Galerija Belgrade}- и -{Prishtina Mall}-.

Историја 
-{Promenada}- се налази у Новом Саду, на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара. -{Promenada}-, чија је укупна изграђена површина 150.000 квадратних метара, инвестиција је компаније -{NEPI Rockcastle}-, водеће инвестиционе компаније која се бави комерцијалним некретнинама у средњој и источној Европи.

Пројектована је тако да допушта улазак велике количине природног светла. Такође, у оквиру дворишног простора постоје и три кошаркашка терена, уз две простране терасе, од којих једна од њих има поглед ка Петроварадинској тврђави.

Референце

Спољашње везе 
 

Тржни центри у Србији
Грађевине у Новом Саду